Neumer ist der Familienname folgender Personen:

Karl Neumer (1887–1984), deutscher Radrennfahrer
Leopold Neumer (1919–1990), österreichischer Fußballspieler